Сыромолотов — русская фамилия. Известные носители:

 Сыромолотов, Владимир Алексеевич (1936—2012) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Сыромолотов, Олег Владимирович (род. 1953) — деятель российских спецслужб, генерал армии.
 Сыромолотов, Фёдор Фёдорович (1877—1949) — российский революционер.

См. также 
 Улица Сыромолотова